Гре́горі або Ґре́ґорі () — англійське та шотландське патронімічне прізвище, пов'язане з ім'ям Грегорі.

Відомі носії:
 Алекс Грегорі (; 1984) — британський веслувальник, олімпійський чемпіон (2012).
 Бенджі Грегорі (; 1978) — американський актор.
 Бернхард Грегорі (; 1879—1939) — естонський шахіст, один із найсильніших у Прибалтиці на початку XX століття.
 Вілтон Грегорі (; 1947) — американський римо-католицький священник.
 Вільям Джордж Грегорі (; 1957) — астронавт НАСА.
 Джеймс Грегорі (; 1638—1675) — шотландський математик і астроном.
 Джілл Ґреґорі () — американська письменниця; співавторка .
 Джон Грегорі (; 1954) — англійський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Доріан Ґреґорі (; 1971) — американський актор.
 Елвіс Грегорі (; 1971) — кубинський фехтувальник на рапірах, олімпійський медаліст (1992, 1996).
 Ізабелла Августа Грегорі (, уроджена Персе, ; 1852—1932) — ірландська драматургиня і фольклористка.
 Лео Ґреґорі (; 1978) — британський актор та продюсер кіно і телебачення.
 Ліз Грегорі (; 1963) — колишня південноафриканська тенісистка.
 Мартін Грегорі (, 1965) — мальтійський футболіст.
 Міна Грегорі (; 1924) — італійський мистецтвознавець.
 Філіппа Ґреґорі (; 1954) — британська письменниця.
 Франческо Де Ґреґорі (; 1951) — італійський музикант.
 Фредерік Дрю Грегорі (; 1941) — колишній астронавт НАСА.
 Чарльз Авґустус Ґреґорі (; 1819—1905) — англійський мандрівник по Австралії.